Ури́цкий райо́н — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1930 год.

Административный центр — город Урицк.

Площадь территории — 611 км². Население — 59 152 чел. (1926 год).

Образование района 

Урицкий район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района были включены следующие административные единицы упразднённой одновременно Ленинградской губернии:

а) из Ленинградского уезда:
 Урицкая волость — полностью (7 сельсоветов);

б) из Троцкого уезда:
 Стрельнинская волость — полностью (10 сельсоветов);
 из Красносельской волости — сельсоветы Равенства, Братства, Свободы, Гражданства, Дудергофский, Лаголовский, Нурколовский;
 из Ропшинской волости — Кипенский, Ропшинский, Русско-Высоцкий и Чухонско-Высоцкий сельсоветы.

Первоначально Урицкий район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 
На момент образования в состав района входило 28 сельсоветов:
 Братства
 Вологодско-Ямской
 Володарский (поселковый)
 Заводский
 Ижорско-Знаменский
 Красненский
 Ленинский
 Мишинский
 Равенства
 Гражданства
 Дудергофский
 Кипенский
 Купчинский
 Лаголовский
 Лиговский
 Нурколовский
 Пигилевский
 Разбегаевский
 Ропшинский
 Русско-Высоцкий
 Свободы
 Среднерогатский
 Старопановский
 Стрельнинский (поселковый)
 Урицкий
 Шунгоровский
 Чухонско-Высоцкий
 Ямолайзинский

Упразднение района 
Район был упразднён постановлением Президиума ВЦИК от 10 октября 1930 года, его территория передана в состав одновременно образованного Ленинградского Пригородного района. В 1936 году примерно в границах бывшего Урицкого района был образован Красносельский район, просуществовавший до 1955 года. В настоящее время восточная часть территории бывшего Урицкого района входит в городскую черту Санкт-Петербурга, западная часть — в состав Ломоносовского района Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области